Averill Abraham Liebow (1911 Galizia, Austria, oggi Ucraina – 1978 Stati Uniti), fisiologo americano.
Malattia di Liebow, forma di vasculite polmonare.
Sindrome di Carrington-Liebow, forma minore della granulomatosi di Wegener
Malattia di Liebow-Carrington, variante linfomatoide del Wegener.
Sindrome di Rosen-Castleman-Liebow, forma di pneumopatia idiopatica.